Het tennistoernooi US Open werd in 1969 bij de vrouwen voor de 83e keer gehouden. De als tweede geplaatste Australische Margaret Court won het toernooi voor de derde keer door in de finale de als zesde geplaatste Amerikaanse Nancy Richey met 6-2 en 6-2 te verslaan.

Geplaatste speelsters 
De geplaatste speelsters zijn hieronder opgesomd. Tussen haakjes staat welke ronde de speelster haalde.
  Ann Haydon-Jones (afgemeld)
  Margaret Court (winnares)
  Billie Jean King (kwartfinale)
  Julie Heldman (kwartfinale)
  Virginia Wade (halve finale)
  Nancy Richey (finale)
  Rosie Casals (halve finale)
  Kerry Melville (eerste ronde)

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Externe links 
 Toernooischema WTA (pag. 1)
 Toernooischema ITF

US Open (tennis)
Tennis in 1969